A magyar férfi röplabdabajnokság (első osztálya: NB I.) 1947 óta kerül megrendezésre. A bajnokságot a Magyar Röplabda Szövetség írja ki és rendezi meg.

A legtöbb bajnoki címet a Kaposvár (Kaposvári Somogy SC, Kaposvári RC, BALATEL SE Kaposvár, Pini Kaposvár SE, Kométa Kaposvár SE, Diamant Kaposvár SE, Fino Kaposvár SE) nyerte, amely 18-szor győzött.

Jelenlegi résztvevők

Lebonyolítási rendszer 
 Alapszakasz: körmérkőzéses rendszerben (20 forduló)
 Rájátszás: az 1-8. helyezettek play-off rendszerben (3 győzelemig), a 9-11. helyezettek körmérkőzéses rendszerben

Az eddigi érmesek

Jegyzetek

Kapcsolódó szócikkek 
 Magyar férfi röplabda-bajnokcsapatok listája
Magyar női röplabdabajnokság
Magyar röplabdakupa

Magyar röplabdabajnokságok